Numele de familie Schumann sau Schuman poate fi întâlnit ca:
 nume de familie ale unor diferite personalități:
 Robert Schumann (1810 - 1856), compozitor și pianist german;
 Clara Schumann (1819 – 1896), compozitoare și pianistă germană, soția compozitorului Robert Schumann;
 Robert Schuman (1886 - 1963), om politic francez, unul din părinții Uniunii Europenne;
 Maurice Schumann (1911 - 1998), om politic francez de origine evreiască;
 Winfried Otto Schumann (1888 - 1974), un fizician german.
 numele unui fenomen fizic:
 Rezonanță Schumann, prezisă matematic, în 1952, de către fizicianul german Winfried Otto Schumann.

Dezambiguizare